Il termine Caguana è un toponimo di origine indigena che, nell'ambito di Porto Rico, può riferirsi a:

Caguana (fiume) – fiume nel comune di Utuado
Caguana (Utuado) – circoscrizione del comune di Utuado
Caguana (sito archeologico) – parco cerimoniale indigeno Taino